Гестиея () может означать:

 Гестиея — прежнее название древнего города Орей (Эвбея) на Эвбее.
  — дем.
 Гестиея Александрийская — женщина, которая написала сочинение об «Илиаде» Гомера и занималась поисками гомеровской Трои.